Эжектор — гидравлическое устройство для передачи кинетической энергии между различными средами.
 Эжектор пушки (ресивер пушки) — механизм продувки ствола артиллерийского орудия.
 Эжектор — деталь оружия, которая придаёт извлечённой из патронника выбрасывателем гильзе скорость и направление полёта такие, что она покидает оружие.